Парламентские выборы в Сальвадоре проходили 20 марта 1988 года. В результате победил Националистический республиканский альянс, получившая 31 из 60 мест Законодательного собрания. Явка составила 59%.

Результаты

Литература 
Political Handbook of the world, 1988. New York, 1989.
Acevedo, Carlos. 1991. "Las novedades de las elecciones del 10 de marzo." Estudios centroamericanos (ECA) 46, 507-508:71-76 (enero-febrero 1991).
Arriaza Meléndez, Jorge. 1989. Historia de los procesos electorales en El Salvador (1811–1989). San Salvador: Instituto Salvadoreño de Estudios Políticos.
Benítez Manaut, Raúl. 1990. "El Salvador: un equilibrio imperfecto entre los votos y las botas." Secuencia 17:71-92 (mayo-agosto de 1990).
Berryman, Phillip. 1988. Latin America and Caribbean Contemporary Record VII:B241-B258 (1987–1988).
Blachman, Morris J. and Kenneth E. Sharpe. 1989. "Things fall apart in El Salvador: what's at stake in the presidential election." World policy journal 6, 1:107-140 (winter 1988-89).
Córdova M., Ricardo. 1988. "Periodización del proceso de crisis (1979-1988)." El Salvador: guerra, política y paz (1979–1988). 1988. San Salvador: Graffiti. Pages 83–97 plus statistical tables.
Eguizábal, Cristina. 1992. "Parties, programs, and politics in El Salvador." Goodman, Louis W., ed. 1992. Political parties and democracy in Central America. Boulder: Westview Press. Pages 135-160.
Eguizábal, Cristina. 1992. "El Salvador: procesos electorales y democratización." Una tarea inconclusa: elecciones y democracia en America Latina: 1988-1991. 1992. San Jose: IIDH—CAPEL. Pages 41–65.
García, José Z. 1989. "El Salvador: recent elections in historical perspective." Booth, John A. and Mitchell A. Seligson, eds. 1989. Elections and democracy in Central America. Chapel Hill: The University of North Carolina Press. Pages 60–92.
Montes, Segundo. 1988. "Las elecciones del 20 de marzo de 1988." Estudios centroamericanos (ECA) 43, 473-474:175-190 (marzo-abril 1988).
Montes, Segundo. 1989. "Las elecciones presidenciales del 20 de marzo de 1989." Estudios centroamericanos (ECA) 44, 485:199-210 (marzo 1989).
Montgomery, Tommie Sue. 1995. Revolution in El Salvador: from civil strife to civil peace. Boulder: Westview.
Ramos, Carlos Guillermo. "Los partidos políticos en las elecciones 1997." Ulloa, Felix et al. 1997. El Salvador: elecciones 1997. San Salvador: Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo.
"Resultados oficiales de las elecciones." 1988. Estudios centroamericanos (ECA) 43, 473-474:285-295 (marzo-abril 1988).

Примечания 

Сальвадор
Выборы в Сальвадоре
1988 год в Сальвадоре